De Golden Rock begraafplaats is een niet gemarkeerde historische begraafplaats van tot slaafgemaakte Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen, gelegen op het terrein van het vliegveld op Sint Eustatius, Caribisch Nederland, in de zogenaamde 'Cultuurvlakte'. De begraafplaats maakte deel uit van de voormalige plantage Golden Rock op het eiland.

Geschiedenis 
Sint Eustatius was een belangrijke doorvoerhaven in de trans-Atlantische slavenhandel vanwege de strategische ligging, de diepe haven en het systeem van vrije handel. Het kleine eiland speelde een belangrijke rol bij de overslag van buitgemaakte Afrikanen op de Britse, Franse en Spaanse eilanden in het oostelijk deel van het Caribisch gebied. Hoewel er was geen grote plantage-economie was, waren er in de achttiende eeuw toch nog 75 plantages op het eiland. De Golden Rock Plantage was hiervan een van de grootste op Sint Eustatius, centraal gelegen tussen twee hooggelegen gebieden, Signal Hill en Little Mountain in het noordwesten en een slapende vulkaan, The Quill in het zuidoosten. De naam Golden Rock is afgeleid van de bijnaam van het rotsachtige eiland in de periode van de achttiende eeuw toen de welvaart zeer groot was.

Archeologische opgravingen 
Archeologisch onderzoeken rond de Golden Rock site zijn uitgevoerd in 1923 door J.P.B. Josselin de Jong, in 1981 door J.B. Haviser en tussen 1984-1989 door A.H. Versteeg, K. Schinkel en anderen. In juni 2021 werd het nieuws bekend dat een internationaal team van archeologen was begonnen met opgravingen van mogelijk een van de grootste slavenbegraafplaatsen in het Caribisch gebied.

Controverses 
Niet lang na het begin van de opgravingen in 2021 ontstond er bij de inwoners van Sint Eustatius protest. Verschillende groepen vroegen aandacht voor de manier waarop de opgravingen waren uitgevoerd en het gebrek aan betrokkenheid van de lokale bevolking hierbij, veelal van Afrikaanse afkomst. De regering van Sint Eustatius legde de opgravingen in juli 2021 stil en stelde een onderzoekscommissie in, de Statia Heritage and Implementation Commission (SHRC). Deze commissie publiceerde in januari 2022 een rapport met aanbevelingen. In oktober 2022 werd the Statia Cultural Heritage and Implementation Committee ingesteld om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport.

Herdenking 
De Golden Rock begraafplaats is van historisch belang voor de bevolking van Sint Eustatius. De reputatie van de voormalige plantage-eigenaren maakt nog steeds deel uit van de mondelinge geschiedenis van het eiland. Protesten van de inwoners van Sint Eustatius rond de opgravingen hebben tot meer bewustzijn en aandacht voor het Afrikaanse culturele erfgoed op het eiland geleid. De Nederlandse Unesco Commissie heeft in november 2022 de aanvraag voor het label "Routes van Enslaved Peoples" voor zowel de Golden Rock begraafplaats als de Godet begraafplaats aangevraagd. In reactie op de opgravingen zijn ook bewoners van het eiland gestart met een onderzoek naar hun eigen slavernijverleden, onder meer door een inventarisatie uit historische archiefbronnen van de bewoners van Afrikaanse afkomst van de plantage Golden Rock vlak voor de afschaffing van de slavernij in 1863.

Zie ook 
 Begraafplaatsen van Sint Eustatius
 Plantages in Sint Eustatius
 Historische kaarten van Sint Eustatius